Русская земля, или Русь — термин, употреблявшийся в древнерусских летописях и памятниках литературы в варьирующих значениях. Характер его употребления в древнерусских источниках отражал преобладавшую на тот момент (само-)идентификацию населения тех или иных восточнославянских земель. В отличие от широкого значения термина Русь в историографии, его древнерусское употребление могло иметь не только широкое, но и узкое значение. Широкое значение (Древнерусское государство в целом), преобладавшее до первой трети XII века, сменилось вплоть до XIII века преимущественно узким значением данного термина, подразумевавшим лишь Среднее Поднепровье. Монгольское нашествие, следствием которого стало запустение Среднего Поднепровья и отток его населения в другие княжества, привело к исчезновению представления о Руси как о территории Среднего Поднепровья и ко всё большему осмыслению себя Русской землёй другими русскими княжествами. К концу XIII — началу XIV веков самоидентификация населения с Русью прочно утвердилась во всех частях Древней Руси.

Первые упоминания 

«Повесть временных лет» (начало XII века) относит первое появление термина к 852 году, под котором Русь упоминается в доступной русским летописцам византийской хронике:

В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом.

О происхождении термина «Русь, Русская земля» в «Повести временных лет» сказано, что он пришёл от варягов, призванных на княжение в 862 году:

В год 6370 [862]… Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы — вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.

В списке «Повести временных лет» в составе Лаврентьевской летописи (1377) в том же известии термин «Русская земля» применяется в широком смысле, включая Новгород:

И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были славяне.

В Среднее Поднепровье имя «Русь, Русская земля» было принесено пришедшими с севера варягами и славянами князя Олега, после захвата Киева в 882 году:

И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью.

После завоеваний Олега формируется единое торговое пространство и начинается фиксируемое в археологии интенсивное развитие городской сети Древнерусского государства. В дальнейшем в Среднем Поднепровье, включая полянский Киев и северянский Чернигов, формируется домен киевского князя, ядро Русской земли в широком смысле, с которым были тесно связаны окраины. В конце Х века к этим двум центрам добавился возведённый при Владимире Святославиче Переяславль. Вышгород и Угорское оставались оплотами княжеской власти в киевской округе до XII века (в некрополе Вышгорода найдены скандинавские древности). Княгине Ольге принадлежало село Ольжичи на Десне, в земле северян. Предположительно, княжеские домениальные владения в киевской округе формируются уже с середины Х века.

Первыми известными письменными источниками, упоминающим термин «Русская земля», являются договоры Руси с Византией, тексты которых сохранились в составе «Повести временных лет». Русско-византийский договор 911 года: «Ти аще ключится близъ земли Грѣцькы, аще ли ключится такоже проказа лодьи рустѣй, да проводимъ ю в Рускую земьлю, и да продають рухло тоя лодья, и аще что можеть продати от лодья, воволочимъ имъ мы, русь». Русско-византийский договор 944 года: «послании от Игоря, великаго князя рускаго, и от всея княжья и от всѣх людий Руское земли».

Историк Б. Н. Флоря отмечает, что на раннем этапе употребление расширительного значения преобладало в южнорусских источниках и в меньшей степени — в летописании других восточнославянских земель. Также оно встречается преимущественно в контекстах противостояния с иноэтничными соседями, когда было важно подчеркнуть общность земель и жителей Древнерусского государства.

Узкое значение 

Согласно трактату «Об управлении империей» около 950 года византийского императора Константина Багрянородного, росы (русь) выходили из Киева в полюдье для сбора дани во «внешнюю Россию» (), где проживали их данники-славяне. Внутренняя территория, из которой росы ходили в полюдье, может рассматриваться как Русь в узком смысле.

Княжеский домен концентрировал масштабные ресурсы. В домениальный город Вышгород шла треть древлянской дани, от которой кормились также дружины Святослава Игоревича и воеводы Свенельда, а две трети шли в столицу, и киевляне участвовали в перераспределении княжеской дани. Около 1014 года Ярослав Мудрый платил тысячу гривен своим гридям в Новгороде, а две тысячи — отправлял отцу в Киев, как делали «вси посадници новъгородьстии». Среднее Поднепровье было одним из основных центров феодализации, оседания дружинников на землях, где они могли получать «корм».

Первоначально сбор дани со всей территории Древнерусского государства осуществлялся в форме полюдья, в процессе которого князья с дружинами объезжали подвластные земли. После подавления древлянского восстания княгиня Ольга в 947 году проводит податную реформу, установившую сбор дани уже не в племенных центрах, а в специальных опорных пунктах — погостах. Однако полюдье в качестве формы эксплуатации княжеских домениальных земель сохраняется и после реформы Ольги.

Единый княжеский домен вместе со всем Древнерусским государством был разделён Ярославом и Мстиславом Владимировичами в 1026 году. Три центра Среднего Поднепровья (Киев, Чернигов и Переяславль) впервые были переданы сыновьям (Изяславу, Святославу и Всеволоду) Ярославом Мудрым в 1054 году. Парадигма единовластия, свойственная эпохе первых русских князей, от Рюрика до Владимира Святославича, при Ярославе и Ярославичах сменилась представлениями о коллективном сюзеренитете княжеского рода над Русской землёй в узком смысле. В дальнейшем те из потомков Ярослава, кто княжил далеко от Киева, в Ростово-Суздальской или Галицкой землях, требовали себе части Русской земли в Среднем Поднепровье, самого Киева или Переяславля. Без этих территорий их положение, даже будучи прочным в собственных отчинах, представлялось недостаточно легитимным. Представления о самостоятельном значении Киевского, Черниговского и Переяславского столов вне зависимости от того, кто из князей занимал конкретный стол в данный момент, сохранялось на протяжении всего древнерусского периода. Тернарная структура отчин Ярославичей продолжала существовать в процессе передела «жребиев», формирования лествичной системы престолонаследия, уже вне зависимости от претензий тех или иных князей на конкретный стол.

Эти три центра Руси в XI века приобретают и важное сакральное значение, претендуя на моделирование центра мира, Царьграда со Святой Софией. При Ярославичах единая киевская митрополия была разделена на Киевскую, Черниговскую и Переяславскую. Митрополии были вновь объединены при единодержавном княжении Всеволода.

Составителем Новгородской первой летописи Русская земля воспринималась как прежде всего территория в Среднем Поднепровье. Вопрос о начале Русской земли эта летопись связывает с основанием Киева, заменяет «всю русь» Начальной летописи, которую привели с собой варяжские князья из-за моря, на «дружину многу и предивну», новгородских словен объявляла происходящей «от рода варяжьска».

А. Н. Насонов, Б. А. Рыбаков, В. А. Кучкин и др. относили к Русской земле в узком смысле всю или значительную часть территорий Киевского и Переяславского и Черниговского княжеств. М. Н. Тихомиров — только Киевское княжество. В 1970—2000-х годах многие исследователи, такие как Н. Ф. Котляр, И. В. Ведюшкина, Д. М. Котышев, указывали на неоднозначное определение летописцами границ Русской земли, мобильность и динамику семантики древнерусской этнополитической терминологии. Так, в ряде случаев собственно Русской земле летописный текст противопоставляет Переяславское и Черниговское княжества, а иногда и отдельные части Киевского княжества.

Летописные топонимы Переяславль-Русский или Юрьев-Русский следует понимать в ключе узкого значения термина «русская земля». Именно в нём они противопоставлены Переславлю-Залесскому и Переяславлю-Рязанскому, а также Юрьеву-Польскому и Юрьеву-Ливонскому.

Вторичное утверждение широкого значения 

Согласно Б. Н. Флоре, существенные сдвиги в представлении о «Русской земле» вызвало Монгольское нашествие. Именно Среднее Поднепровье подверглось наибольшему разорению, а его население переместилось на окраины, усилив их политический вес и претензии на ведущие роли. В связи с этим вновь распространилось представление о Руси в широком значении. Верхи тех или иных земель, которые ранее не особо отождествляли себя с Русской землёй, всё шире и энергичнее начинали осмысляли свои владения как часть Русской земли.

Тем не менее, независимо от данного импульса, жители «окраинных» княжеств Руси сохраняли этноним «русь» (единственное число — русин) на протяжении всего древнерусского периода. Освоение системы коммуникаций, физических (реки), экономических (распределение серебра) и культурных (освоение славянского языка и обычаев, христианизация освоенных территорий) способствовали распространению имени «русь» везде, где распространялась власть русских князей и куда приходили русские дружинники. Название «Русь» как общее наименование Русской земли, заселённой русскими людьми, русью сохранилось и позднее, после разделения русских земель между Ордой, Литвой, а затем и Польшей.

Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 года содержит многочисленные наименования собственного княжества Русью, Русской землёй и производные термины «русин», русские купцы и т. д. К Руси в договоре также отнесены полоцкие и витебские волости. В северо-восточном русском летописании и памятниках литературы, таких как «Слово о погибели Русской земли», также повсеместно распространяется термин Русь, вытесняя прежнее понятие Суздальской земли. В Галицко-Волынском княжестве, как свидетельствует Ипатьевская летопись, активно шло отождествление этой земли с Русью, что отражено в княжеских титулах и последовавшем принятии титула «короля Руси» из рук Папы Римского.

«Присвоение» Русской земли на северо-востоке и на юго-западе 
В начале XIV века в разных концах Руси наблюдается стремление отождествить именно своё политическое образование со всей Русской землёй. Так, в Синодальном списке Новгородской первой летописи в связи с подавлением ордынцами Тверского восстания говорится о том, что «татары просто рещи всю землю Русскую положиша пусту, толко Новгород ублюде Бог». Здесь, судя по описываемым событиям, в качестве Русской земли выступает только северная Русь — Великое княжество Владимирское и связанная с ним Новгородская земля. В последующие века, в связи с русско-литовскими войнами, северо-восточные русские летописи противопоставляли Русскую земли и Литву, опуская нахождение в составе последней литовско-русских земель. Аналогичные процессы шли и в Юго-Западной Руси. Титул галицко-волынских князей начала XIV века содержал формулировку «totius tеrre Russie», что в переводе означает «всей земли Русской» и также могло свидетельствовать о попытке ограничить рамки Руси границами своей политической общности, противопоставив её иным восточнославянским землям. Именно в таком ключе понятие Руси впоследствии трактовали и польские авторы, ограничивая её лишь Польской Русью и противопоставляя «Московии».

Примечания

Литература 

 
 Кучкин В. А. Русская земля // Древняя Русь в средневековом мире / Институт всеобщей истории РАН; Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина. — М.: Ладомир, 2014. — С. 697—698.
 Моця А. П. Южная «Русская земля». — К.; Сумы, 2008.